Register har flere betydninger:

Register (cpu) – noget af en CPU's interne arbejdshukommelse.
Register (indeks) – et indeks, en liste, database eller en fortegnelse.
Register (orgel) – en stemme på et orgel.
Register (toneleje) – et toneleje, stemmeleje eller et frekvensområde.
Register (sprogvidenskab) - i sociolingvistik en stil taleren (bevidst eller ubevidst) gør brug af, som f.eks. højtideligt, uformelt eller familiært.
The Register – britisk netavis